Квартал 4 () — название квартала (административной единицы третьего уровня) в некоторых вьетнамских городах:
 Квартал 4 — в городе Чавинь, провинция Чавинь.